Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais — organização brasileira extinta de divulgação do mercado de capitais
 Faculdades Ibmec — estabelecimento brasileiro de ensino superior iniciado no Rio de Janeiro
 Insper — estabelecimento brasileiro de ensino superior sediado em São Paulo